Эль-Бурго-Ранеро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 98,28 км². Население — 841 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Леона